Irina-Camelia Begu e Elena Bogdan erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Il doppio del torneo di tennis Copa Bionaire 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Quest'anno le campionesse sono Karin Knapp e Mandy Minella, che hanno battuto in finale Alexandra Cadanțu e Ioana Raluca Olaru

Teste di serie 

 Alexandra Dulgheru /  Edina Gallovits-Hall (primo turno)
 Sharon Fichman /  Sun Shengnan (semifinali)

 Lourdes Domínguez Lino /  Inés Ferrer Suárez (primo turno)  
 Alexandra Cadanțu /  Ioana Raluca Olaru (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Bionaire 2012